Orban oder Orbán ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Orban (1939–2021), US-amerikanischer Fechter
 Árpád Orbán (1938–2008), ungarischer Fußballspieler 
 Attila Orbán (* 1990), ungarischer Eishockeyspieler
 Balint Orbán (1899–1960), österreichisch-ungarischer Zahnarzt

 Bob Orban, Entwickler eines Verfahren zur Verbesserung der Modulation von FM-Hörfunksendern.
 Dezső Orbán (1884–1986), ungarisch-australischer Maler
 Dietrich-Peter Orban (1936–2015), deutscher Kaufmann, Automobilbauhistoriker und Heimatforscher
 Éva Orbán (* 1984), ungarische Hammerwerferin
 Ferdinand Orban (1655–1732), Jesuit und Sammler
 Frank Orban (* 1964), belgischer Radrennfahrer
 Georg Orbán (1917–2010), ungarisch-deutscher Maler
 Gift Orban (* 2002), nigerianischer Fußballspieler
 Günter Orban (* 1947), österreichischer bildender Künstler

 Júlia Orban-Smidéliusz (* 1987), ungarische Handballspielerin
 Klara Orban (* 1961, verheiratete Klara Pieper), ungarisch-deutsche Handballspielerin

 Leonard Orban (* 1961), rumänischer Kommissar der Europäischen Union für Mehrsprachigkeit
 Ludovic Orban (* 1963), rumänischer Politiker
 Lucas Orbán (* 1989), argentinischer Fußballspieler
 Max Orban (1881–1969), belgischer Ruderer
 Nándor Orbán (1910–1981), ungarischer Moderner Fünfkämpfer
 Olga Szabó-Orbán (* 1938), rumänische Fechterin
 Paul Orban (* 1940), ungarischer Radrennfahrer
 Peter Orban (* 1944), deutscher Psychologe und Astrologe
 Rémy Orban (1880–1951), belgischer Ruderer
 Sarah Orban (* 1995), kanadische Radsportlerin 
 Viktor Orbán (* 1963), ungarischer Politiker
 Walthère Frère-Orban (1812–1896), belgischer Staatsmann
 Willi Orban (* 1992), deutsch-ungarischer Fußballspieler
 [Vorname unbekannt] Orban (fl. 1900), belgischer Pferdesportler, Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1900 im Gespannfahren

Orban ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Orban (Tarn)

Siehe auch:
 Orban-Oszillator
 Orban-Audioproccessing Hersteller von Audiobearbeitungstechnologien (s. a. Bob Orban).